Футей Андрій Богданович (* 1965) — американський та український громадський діяч.
 Футей Богдан Петрович (* 1939) —— суддя Федерального претензійного суду США, правник, адвокат, політичний і громадський діяч. Доктор права, професор.